Colima – stato messicano situato nella parte centro-occidentale del paese
 Colima – città messicana capitale dell'omonimo stato
 Colima – distretto della Costa Rica